Korea Open 2022, właśc. Hana Bank Korea Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2022 z cyklu Korea Open rozgrywany w dniach 19-25 września 2022 roku w Seulu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Korei Południowej